«Move» — песня американского кантри-певца Люка Брайана, вышедшая в качестве 5-го сингла с его пятого студийного альбома Kill the Lights (2015). Тираж песни к январю 2017 года достиг 254,000 копий в США и она достигла позиции № 1 в кантри-чарте Billboard Country Airplay, где стала его 16-м чарттоппером (с учётом одного гостевого, или 15-м сольным). Авторами песни выступили Luke Bryan, Майкл Картер и Джей Клементи.

История 
Песня дебютировала на позиции № 43 в кантри-чарте Hot Country Songs в августе 2015 года и стала доступна для скачивания вместе с релизом альбома Kill the Lights с тиражом 8,000 копий в первую неделю. Песня повторно вошла в чарт на № 42 почти год спустя после релиза её на отдельном сингле.
Песня достигла первого места кантри-чарта Country Airplay, где стала его 16-м сольным чарттоппером, или 18-м с учётом двух гостевых: «This Is How We Roll» (2014, Florida Georgia Line) и «Forever Country» (2016). Таки образом песня «Move» сделала Брайана третьим исполнителем с пятью хитами № 1 в Country Airplay с одного альбома. Тираж сингла в США достиг 254,000 копий к январю 2017 года.

Музыкальное видео вышло в сентябре 2016 года, режиссёр Shane Drake. В видео, кроме музыкантов участвует девушка-танцовщица. Танцующая в соседней комнате, она в итоге проходит сквозь стену и оказывается рядом с Брайаном, одетым в новый чёрный костюм и белую рубашку.

Чарты и сертификации

Еженедельные чарты

Годовой итоговый чарт

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 15 млн просмотров)

Песни 2016 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay
Песни Люка Брайана